

Astronomia 
6066 Hendricks – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hendricks – township della Contea di Mackinac, Michigan
Hendricks – città della Contea di Lincoln, Minnesota
Hendricks – città della Contea di Tucker, Virginia Occidentale

Persone 
Barbara Hendricks (Stephens, 20 novembre 1948) – soprano statunitense naturalizzata svedese
Barbara Hendricks (Clèves, 29 aprile 1952) – politica tedesca
Jon Hendricks – cantante e autore jazz statunitense
Thomas Hendricks – politico statunitense

Altro 
 Hendrick Motorsports – scuderia motoristica